«Аль-Вакра» () — катарский спортивный клуб из одноимённого города. Футбольный клуб играет в Старс-лиге (высшем футбольном дивизионе Катара).

Цвета формы 
Домашний комплект состоит из голубой футболки с поперечной белой полосой, на которой размещены номер и эмблема клуба, чёрный трусов и белых гетр. В гостевом комплекте белые футболки с голубой поперечной полосой, голубые трусы и белые гетры.

Стадион 
Клуб проводит домашние встречи на стадионе «Аль-Вакра», вмещающем 20 000 зрителей. После того, как Катар получил право принять у себя ЧМ-2022, стадион планируется расширить до 45 120 мест.

Достижения 
 Чемпионат Катара:
 Чемпион (2): 1998/99, 2000/01

 Второй дивизион Катара:
 Победитель (2): 1985, 2019

 Кубок Наследного принца Катара:
 Победитель: 1999
 Финалист: 1996

 Кубок шейха Яссима:
 Победитель (4): 1989, 1991, 1998, 2004
 Финалист: 2003

 Кубок Q-лиги :
 Победитель: 2011

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Аль-Вакра»